Ак-Коюнлу́ ( ) — туркоманская племенная конфедерация под главенством племени баяндур, которые правили в Иране, Ираке, восточной Анатолии, Армении и Азербайджане до завоевания Сефевидами в 1501–1503 годах. В византийских источниках эту династию называют Аспропробатидами. Также упоминается как Баяндурийе (Баяндуриды) в иранских и османских источниках.

Этимология названия 
Во главе конфедерации «Ак-коюнлу» стояла династия из племени Баяндыр. В связи с этим династия «Ак-коюнлу» в тюркских источниках называется «Баяндырлу», а в персидских — «баяндырийе». В качестве официального символа конфедерации они использовали на своих флагах тамгу племени Баяндыр, которая называется «Ак-коюн», что в дословном переводе на русский означает «белый баран». Само название «Ак-Коюнлу» носит условный характер, по названию этой тамги, а аффикс «лу» в конце слова придает лексическое значение «обладания». В научном сборнике «Turcologica» происхождение слова «аккоюнлу» связано со словами «аq» — белый, «qojun» — баран, «lu» — аффикс обладания — (обладающий белыми баранами). Петрушевский И. П. в своей работе «Очерки по истории феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI — начале XIX», приводит форму перевода — «белобаранные».

История племени 
Некоторые из племен конфедерации Ак-Коюнлу переселились из Средней Азии предположительно уже в XI веке, другие — после монгольского вторжения в XIII столетии. Впервые туркоманские племена Ак-Коюнлу упоминаются в византийских хрониках 1340 года, когда они кочевали в восточной Анатолии. В это время многие их вожди брали себе в жёны византийских принцесс, в том числе известный представитель династии Узун-Хасан.

К концу периода Ильханидов в середине XIV века огузские племена Ак-Коюнлу кочевали на летних пастбищах в Армении, в частности верховьях реки Тигр и зимних пастбищах между городами Диярбакыр и Ойвас. Некоторые западные путешественники и османские географы называли Восточную Анатолию в период Ак-Коюнлу «Туркоманией». Ещё с конца XIV века Ак-Коюнлу вело постоянные войны с другим объединением огузских кочевых племён Кара-Коюнлу. Ведущим племенем Ак-Коюнлу было племя баяндур. История племени восходит к Баяндур-хану, основателю одного из двадцати четырёх огузских племён и внуку легендарного Огуз-хана.

В XIV веке происходили частые вооружённые столкновения между войсками Трапезундской империи и вооружёнными отрядами племени Ак-Коюнлу. И лишь в 1352 году был заключён мир. Мария Комнина, сестра правителя Трапезунда Алексея III, была выдана замуж за Фахр-аль-ад-Дина Кутлу-бея, лидера племени Ак-Коюнлу, а их сын впоследствии женился на дочери Алексея. Этот брак положил конец частым набегам в пределы Трапезундской империи со стороны огузов Ак-Коюнлу, а впоследствии положил основу союзным отношениям между двумя государствами.

В 1389 году власть перешла от Фахр-аль-ад-Дина Гутлу к его сыну Ахмеду, но вследствие безрассудства последнего его сменил родной брат Кара Осман. Согласно Энциклопедии Ираника, именно Кара Осман считается реальным основателем государства Ак-Коюнлу.

В 1402 году Тамерлан даровал им всю область вокруг Диярбакыра (в верховьях р. Тигр на востоке современной Турции). Долгое время им не удавалось расширить свои владения, так как они сдерживались родственными им племенами Кара-Коюнлу. К 1435 году племена Ак-Коюнлу, воспользовавшись ослаблением государства Кара-Коюнлу, значительно расширили свои владения, установили свою власть в Армении и вторглись во владения египетских мамлюков, что привело к началу конфликта с ранее дружественным Египетским султанатом. Таким образом, в годы правления Кара Османа конфедерация племён значительно увеличила количество контролируемых территорий и привлекла на свою сторону ещё ряд племён. Наряду с доминирующей ролью туркоманской военной элиты усиливался бюрократический аппарат ирано-исламского типа.

После смерти Кара Османа началась борьба за правопреемство власти, в итоге которого лидером племён стал назначенный преемником Али, который не смог удержать власть и отправился в добровольное изгнание в Египет. Его сменил наиболее внушительный из племенных вождей его брат Хамза, но и он умер в 1444 году. После этого власть перешла к Джахангиру, который после долгих военных междоусобиц признал в 1452 году сюзеренитет от правителя Кара-Коюнлу Джаханшаха. Мирный договор был заключён без ведома младшего брата Джахангира — Хасана, известного как Узун-Хасан (тюрк. — «Длинный Хасан»), который посчитал этот шаг брата предательством. Узун Хасан пошёл войском на своего брата Джахангира, армию которого с лёгкостью одолел, после чего возобновил войну с Кара-Коюнлу. В этот период огузы Ак-Коюнлу были союзниками Тимура, а после него Шахруха, в борьбе против огузов Кара-Коюнлу, пока в 1459 году правитель Кара-Коюнлу Джаханшах не заключил союз с тимуридским султаном Абу Саидом. У племён Ак-Коюнлу были конфликтные отношения с Османской империей и тесные союзнические отношения с греческой Трапезундской империей. Трапезунд служил торговым портом для владений Ак-Коюнлу. Женой Узун Хасана была дочь трапезундского правителя Феодора (Деспина-хатун).

В 1467 году произошла Мушская битва между войсками Узун Хасана и Джаханшаха. Победа Узун Хасана положила конец существованию государства Кара-Коюнлу и ознаменовала рождение нового государства — Ак-Коюнлу, в состав которого впоследствии вошли территории современного Азербайджана, северо-западного Ирана, (Иранский Азербайджан), а также территории современной Армении, северная часть Курдистана, Ирака, иранские провинции Хузистан, Фарс и Керман. Остатки племён Кара-Коюнлу влились в состав племён Ак-Коюнлу.

История государства 

В. М. Жирмунский, подробно изучивший связи туркменских династий Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу с двором трапезундских императоров, отмечает, что Узун-Хасан (1453—1478) был третьим по счёту (после Кутлу-бека Ак-Коюнлу, умершего в 1387—1389) представителем династии Ак-Коюнлу, вступившим в брак с трапезундской царевной. Кутлу-бек в 1352 женился на Марии, сестре трапезундского императора Алексиса III, правившего в Крымском княжестве Феодоро, после чего Марию звали Деспина-Хатун.

Основание государства, военные походы и завоевания 
В 1467 году Узун-Хасан (правил в 1453—1478 годах) во главе племён Ак-Коюнлу, вступив в союз с государством Тимуридов, разгромил своих соперников — государство Кара-Коюнлу («чёрнобаранных»), овладел Арменией, Западным Ираном и Ираком и создал государство. Правители Ак-Коюнлу носили титул «падшах-и Иран», тем самым предъявляя претензии на владения Хулагуидов. Отношение Узун-Хасана к христианским соседям было двойственным: он захватывает всё новые земли, совершает набеги на Грузию, но в то же время возобновляет свою дружбу с правящим домом Трапезунда, образуя с ними союз против Османской империи. Решающим фактором, предостерёгшим его от прямых военных столкновений с турками-османами, было явное военное превосходство последних и произошедшее в 1461 году взятие Трапезунда султаном Мехмедом II. Это заставляет Узун-Хасана перенаправить свои военные силы на другие фронты, в 1462 году он завоёвывает Хасанкейф, последний оплот Айюбидов, в 1465 году — крепость Карпут (Карпузлу), совершает военные походы в Керман и Фарс. В 1468 году он захватывает Иранский Азербайджан и переносит столицу государства в Тебриз.

Впоследствии отношения с Османской империей ещё более осложняются и приводят к очередному военному противостоянию. Военные действия государства Ак-Коюнлу против османских правителей, в конечном счёте, были неудачны. В 1472 году войска Ак-Коюнлу вторглись в османские владения, захватили Сивас и Кайсери, однако затем были отброшены османскими войсками на старые позиции. 1 августа 1473 года Узун-Хасан разбил османов в Малатье. 11 августа 1473 года войско Узун-Хасана было разбито османскими турками в битве при Терджане (битва при Отлугбели), в верховьях реки Евфрат. Причинами неудачи были слабая артиллерия, нехватка огнестрельного оружия, а также устаревшие формы организации войска Ак-Коюнлу, которое представляло собой ополчение кочевых племён, выступающих в поход с семьями, рабами и скотом, причём поход был одновременно перекочёвкой. Османские же войска уже тогда были хорошо организованы, обладали сильной артиллерией и были оснащены мушкетами. Союзник Ак-Коюнлу, Венецианская республика, пыталась организовать доставку огнестрельного оружия и пушек Узун-Хасану, но венецианские пушки по пути следования были захвачены частью османскими турками, частью курдскими феодалами.

При Узун-Хасане государство Ак-Коюнлу достигло своего зенита. Он был первым из правителей конфедерации племён, который объявил себя независимым султаном, и в подтверждение своего статуса стал ежегодно посылать с паломниками в Мекку «мэхмэл» (помеченную парчу). В правление Узун Хасана Ак-Коюнлу выросло из небольшого местного княжества в Восточной Анатолии в исламскую мировую державу, господствующую над большей частью центральных исламских земель. Несмотря на гонения на шиитов, Узун-Хасан поддерживал тесные отношения с суфийскими дервишами и выдал одну из своих дочерей за лидера ардебильского ордена «Сефевийе» шейха Гейдара, отца Исмаила Сефевида. Ссылаясь на это, Энциклопедия «Ираника», отмечает сомнительность предположений о наличии явных религиозно-сектовых противоречий между суннитским государством Ак-Коюнлу и шиитскими Кара-Коюнлу и Сефевидами. Всего за два года Узун Хасан полностью сверг Кара-Коюнлу и уменьшил Тимуридскую империю до статуса местных царств в Хорасане и Трансоксании. Второе Княжество Ак-Коюнлу, таким образом, почти мгновенно превратилось из небольшой группы кланов, враждующих между собой за летние и зимние стоянки и за право собирать пошлины с проезжающих купцов, в исламскую мировую державу, озабоченную вопросами мирового господства, международных военных союзов и межконтинентальной торговли.

После смерти Узун-Хасана (1478) к власти приходит его сын, султан Якуб. При Якубе были отбиты атаки мамлюков (их войска были разбиты в битве при Урфе), продолжилась финансовая реформа, были отменены прежние земельные привилегии духовной и военной знати, а в 1489 году было проведено новое кадастровое описание земель. Султан Ягуб хотел отнять у кочевых эмиров их союргалы. Эти меры вызвали резкое недовольство у духовных деятелей и военных феодалов. В 1490 году султан Якуб внезапно умер — причиной смерти стало отравление ядом. Смерть Якуба положила конец проведению реформ, инициированных воспитателем и советником султана Кази Сейфаддин Исой, который после смерти султана был казнён его личным врагом, тюркским эмиром Суфи Халилом.

В 1490—1497 годах государством правили Байсангур-хан, сын султана Якуба, и Рустам-хан. В 1497 году их сменяет последний из султанов Ак-Коюнлу, султан Ахмед, который пытался предотвратить распад государства путём ослабления мощи и влияния тюркских кочевых феодалов — главных носителей феодальной раздробленности. Он казнил некоторых из них и отменил все сделанные его предшественниками пожалования. В борьбе с кочевой знатью султан Ахмед опирался на другую группу феодалов — иранскую гражданскую бюрократию. Желая обеспечить себе сочувствие крестьянской массы, Ахмед провёл налоговую реформу, сохранив только шариатские подати и отменив иные подати и повинности. Все эти меры вывели из себя кочевых феодалов, поднявших мятеж в Ираке и Фарсе. Султан Ахмед погиб в битве с мятежниками близ Исфахана, после чего все его указы были отменены. В борьбе за власть началась новая волна племенных междоусобиц и в 1500 году владения Ак-Коюнлу были разделены между двумя племенными лидерами: Алвенд получил Азербайджан и Армению, а Мурад — Ирак и Фарс.

Падение государства 
При преемниках Узун Хасана обнаружилась внутренняя слабость государства Ак-Коюнлу. В результате роста феодальной раздробленности и отсутствия прочных экономических связей между отдельными областями начались нескончаемые междоусобные распри между кочевыми феодалами. Военная знать и феодалы (беки) пытались воздвигнуть на султанский престол царевичей (ханов) из потомков Узун Хасана, чтобы тем самым косвенно управлять государством, и в итоге за четверть века после смерти Узун-Хасана сменилось десять султанов. Несмотря на брачные узы, связывавшие правителей Ак-Коюнлу с Сефевидами, отношения между ними были натянутыми, а в Восточной Анатолии, владениях суннитского Ак-Коюнлу, вовсю шла пропаганда шиизма. Всё это привело к военным столкновениям между ними и войсками одного из последних правителей Ак-Коюнлу, Алвенда, которые были побеждены кызылбашами Сефевидов. Войско другого правителя, Мурада, было разгромлено османскими войсками . Ослабленное к концу XV века феодальными междоусобицами и народными волнениями, государство Ак-Коюнлу было окончательно разгромлено в 1501 году кызылбашами во главе с Исмаилом Сефевидом (являвшимся внуком Узун Хасана по материнской линии), основавшим государство Сефевидов, к которому и перешли все территориальные завоевания государства Ак-Коюнлу.

Администрация 
Администрация Ак-Коюнлу состояла из туркоманов, которые были военной кастой в государстве.

Внешняя политика 
Государство Ак-Коюнлу играло значительную роль и в международной политике. При дворе Узун Хасана, в Тебризе, постоянно находились венецианские послы — Катерино Дзено, Барбаро, Амброджо Контарини, появлялись послы Венгрии и Польши и посол московского князя Ивана III итальянец Марко Россо, который вёл переговоры о совместных действиях Ак-Коюнлу и Великого княжества Московского против Золотой Орды. В 1463 году Венеция, Римский папа, Венгрия заключили с государством Ак-Коюнлу союз против Османской империи и образовали антиосманскую лигу, в которую позже вошли Неаполитанское королевство и Кипрское королевство. Антиосманская лига не оправдала ожиданий, которые на неё возлагались, из-за сильных различий интересов входивших в её состав государств. Это также объяснялось территориальной разрозненностью и отдалённостью союзников и отсутствием единого стратегического плана действий коалиции.

В письмах османских султанов при обращении к царям Ак Коюнлу используются такие титулы, как  «Царь иранских царей»,  «Султан иранских султанов»  Shāhanshāh-i Irān Khadiv-i Ajam «Шаханшах Ирана и правитель Персии», «Jamshid shawkat va Fereydun rāyat va Dārā derāyat» «Могущественный, как Джамшид, флаг Фаридуна и мудрый, как Дарий». Узун Хасан также носил титул Падишах-и Иран «Падишах Ирана».

Экономика 
Узун Хасан как первый правитель государства старался продолжить политику Джаханшаха. Он установил точные размеры податей, пытался пресечь произвол сборщиков налогов и прекратить грабежи. Несмотря на проводимую Узун-Хасаном политику экономических и земельных реформ, экономика переживала упадок. Это отмечал и венецианский посол Амброджо Контарини, который был поражён слабой населённостью и бесплодием сельских местностей Иранского Азербайджана и Персидского Ирака, а также дороговизной «жизненных припасов». Так как главной причиной деградации сельского хозяйства был рост податей в предшествующие десятилетия, Узун Хасан провёл налоговую реформу и упорядочил свод налоговых податей, был издан новый устав — «Гануннамэ». Текст его не сохранился, известно лишь, что были установлены точно фиксированные ставки поземельной подати, размер налога (тамги) был установлен в размере 5 % от стоимости товаров. После смерти Узун Хасана финансовые чиновники мало считались с установленными нормами. Городская элита приобретала всё большее влияние на административное управление, вместе с тем она по-прежнему была отстранена от участия в военных функциях. Этнический и социальный разрыв между тюркскими кочевыми воинами и иранскими оседлыми жителями оставался непреодолимым, и это также мешало полноценному политико-экономическому росту государства. Финансовые доходы Ак-Коюнлу обеспечивались от налогов и сборов, взимаемых с оседлого населения: армян, курдов, арабов, а также сборов, собранных вдоль основных торговых маршрутов через Восточную Анатолию.

Политика Узун Хасана, Султана Ягуба и Гёдек Ахмеда сводилась к перениманию исламских государственных традиций в русле процесса социального синтеза. При Ак-Коюнлу Тебриз имел важное экономическое значение, он был перевалочным пунктом на Великом шёлковом пути. Немецкий путешественник Иоганн Шильтбергер писал, что доход шаха с Тебриза «превышает доходы могущественнейшего христианского монарха, потому что этот город — центр огромных торговых оборотов».

Население 
Территории занимаемые государством Ак-Коюнлу, как и предсшествовавшего его Кара-Коюнлу, издревле были заняты преимущественно оседлым населением — армянами, курдами, арамейцами и арабами. Эти народы, несомненно, эксплуатировались и очень угнетались туркоманами, но их никогда не изгоняли и не уничтожали. Роль национальных меньшинств в политических событиях, которые мы рассматриваем, за редкими исключениями была нулевой; они были страдающими свидетелями событий, на которые, в целом говоря, они не могли оказывать никакого влияния.

Армия 

Военная организация Ак-коюнлу вобрала в себя элементы и принципы организации войска как кочевых, так и оседлых цивилизаций средневекового Востока. По сути в регионе средневекового Ближнего Востока и Передней Азии, она была последней армией монгольского образца. Организационно она делилась на две части: гвардию правителя — горчу, и наиболее многочисленная часть, феодальное конное ополчение — черик.

Гвардия — горчу комплектовалась путём рекрута воинов из наиболее преданных племен, в первую очередь из племени Баяндур. Общая численность гвардии составляло примерно около 2,5 тыс. воинов. Из числа гвардейцев-горчу выделялась личная охрана и телохранители правителя — бой-нукеры. Во главе гвардии стоял — горчу-баши.

Вторая и наиболее многочисленная и основная часть войска — черик, представляло из себя ополчение подвластных племен. Черик также делился на две части. Первую и основную часть составляло конное ополчение, вторую пехота и вспомогательные войска. Конное ополчение составлялось из войск вилайетов (областей) и племенных ополчений кочевых племен. Основой черика из вилайетов, были воины-мулазимы которые получали землю во владение, за счёт которой должны были приобретать воинскую амуницию. Численность войск вилайетов была различна в зависимости от уровня его развития, получаемых доходов и численности военнообязанного сословия и пригодных для службы людей. В случае если феодал приводил войска меньше, чем позволялось его возможностями и ресурсами, таковой феодал мог лишиться своих владений.

Пехота не играла важной роли, будучи вспомогательным видом войск для фортификационных и осадных работ, а также в качестве войск охранения и гарнизонной службы. Пехота комплектовалась в основном из местного оседлого населения, и делилась на землекопов-билдаран, топорников-табардаран и сапёров-набегчи. С 80-х годов XV века пехотинцы также использовались в качестве нефтеметалей и артиллеристов.

Оценка численности войска Ак-коюнлу в источниках имеет лишь небольшие различия, и в основном сходятся по данным. Так Амброджио Контарини сообщает, что у Узун-Гасана было  конного войска. Во время похода на Грузию Узун-гасан имел  конников и  «идущих следом» (вспомогательные войска). Катерино Дзено сообщает, что войско Узун-Гасана в 1473 составляло  воинов и  вспомогательных войск-гуллугчу. Иософат Барбаро в 1472 году насчитал у выступившего в поход войска  всадников, 3000 пехотинцев с мечами и луками, 2000 гулямов с луками и 1000 гулямов с мечами. Афанасий Никитин сообщает о  войска у Ак-коюнлу. Автор XVI века Хасан-бек Румлу сообщал, что Узун-Гасан имел  конного войска, из которых 5000 были тяжеловооружёнными. В среднем подсчёты показывают, что войско Ак-кюнлу имело около — конного ополчения, 6000 пехоты, 2,5 тыс. гвардейцев-горчу, и 5000—7000 воинов гарнизонов и охраны городов.

Главнокомандующий войском был сам султан, командующим выступающего в поход войска — лешкер-и бируни (внешнее войско) — амир-аль-умара (эмир всех эмиров), являвшийся вторым должностным лицом в государстве.

Войско было устроено по десятичному — монгольскому — типу и делилось на десять тысяч (тумены; это были в основном войск вилайетов), тысячи, сотни и десятки. Однако численность отрядов зачастую была меньше или больше, чем следовало из названия. Так онбаши (глава десятки) в конном ополчении имел в отряде не десять воинов, а значительно больше. Это исходило от специфики, так счёт велся воинам передней линии отряда, тяжеловооружённой кавалерии, а конные вассалы (мулазимы) при этом в счёт не брались. Каждый тяжеловооружённый конный воин (пушандар) мог иметь от двух до десяти мулазимов-вассалов: оруженосцев и обслуги.

В войске была налаженная разведывательная и почтовая служба. Связь осуществлялась чапарами (гонцы), азабами (курьеры) и ямчы (почтовая служба).

Подготовка воинов была классической, номадической. По исполнении трёх лет ребёнка торжественно сажали на коня, до семи лет он игрался и обучался на деревянном оружии. С семи лет ребёнку вручали уже металлическое оружие и детские доспехи, владеть которым он обучался. С десяти лет ребёнка обучали непосредственно военному делу. Обучение делилось как на практическую часть, так и теоретическую. Для этого пользовались многочисленными трактатами по военному делу: фурусиййа («рыцарские трактаты»), силах (трататы об оружии), харбиййа (трактаты по военному делу и его истории), римаййа (трактаты по стрельбе из лука), хиял (трактаты по венной хитрости). С 14 лет подготовленный юноша записывался в конную свиту пушандара (тяжеловоружённого конного воина) и участвовал, в начале как оруженосец, в военных походах. К 17—18 годам юноши были уже профессиональными воинами. К 20 годам, при заслугах и проявив себя в военных кампаниях, воин записывался в список дивана ка претендент на получение собственного земельного надела. Весомую роль в подготовке воинов играла охота и участие военно-спортивных играх и состязаниях, такие как скачки, човган (предок конного поло), джарге (ряды) — загонная охота.

Уровень подготовки пехоты резко контрастировал с высоким уровнем подготовки кавалерии и носил крайне низкий, поверхностный характер. Единственным исключением было подготовка лучников, которых также обучали с детских лет.

Культура

Архитектура 
По периоду Ак-Коюнлу имеется большое количество материального наследия и других не-письменных источников. Около 100 архитектурных строений Ак-Коюнлу имеется почти в 30 населенных пунктах только в одной Анатолии. Эти строения включает в себя мечети, медресе, приюты, гробницы, базары, каравансараи, бани, мосты, фонтаны, дворцы и оборонительные сооружения.

Армения под властью Ак-Коюнлу 

К концу периода Ильханидов, в середине XIV века, племя Ак-Коюнлу мигрировала между летними пастбищами в Армении, в округе Синира к востоку от Байбурта и зимними пастбищами в округе Киги, Палу и Эграни в Диярбакыре. До свержения Кара-Коюнлу, Ак-Коюнлу контролировали все армянские земли к западу от озерa Ван до реки Евфрат.

После разгрома державы Кара-Коюнлу и гибели её последних правителей Джаханшаха в 1467 году и его сына, Али, в 1468, Ак-Коюнлу стали бесспорными правителями Армении, северной Месопотамии и Ширвана. Хотя изначально армянские первоисточники видели в падении власти Кара-Коюнлу как избавление от гнетущего налогообложения и вымогательств предыдущего полувека, и несмотря на то что Узун-Хасан, в попытке рационализации налоговых сборов, издал «Кануннаме» (свод правил) в котором были изложены налоговые ставки и принципы их сборов, армяне со временем осознали, что с приходом Ак-Коюнлу репрессий и налогов не стало меньше чем при предыдущей династии. Кроме того, во времена Узун Хасана, были введены ограничения на церковную деятельность, а христиане были обязаны носить синий знак для идентификации. Полный решимости искоренить все полунезависимые владения на своих землях, Узун-Хасан напал на Битлис, оплот власти курдских эмиров контролирующих области примыкающие к озеру Ван. Им были взяты как собственно Битлис так и Ахлат, земли к югу от них и в Джезире.

В 1472 году, начиная с Тарона, Узун-Хасан реализует удачную кампанию на Терджан, Эрзинджан и Токат, после чего выступает против Караманидов, однако в ряде сражений против Османской империи, он был побеждён и чуть не погиб. Дабы компенсировать свои неудачи на турецком фронте, в 1476—1477 годах Узун-Хасан предпринял жестокую атаку на северного соседа, Грузию, в ходе которого многие армяне были убиты в занятом им Тифлисе. На протяжении всех этих военных кампаний деньги на оснащение армии и управление военными делами получались от тяжёлого налогообложения местного населения, основная тяжесть которого легла на плечи армян.

После смерти Узуню-Хасана, в 1478 году трон унаследовал его сын Якуб, который вскоре столкнулся с новой угрозой, на этот раз с востока, исходящей от Сефийских шейхов Ардебиля (Сефевидов) на северо-западе Ирана. Шииты по вере, шейхи оказывали сильное моральное влияние на различные туркменские племена. В 1488 году Якуб напал на Ардебиль, победил союзников Сефевидов, кызылбашей, и убил шейха, чьи малолетние дети укрылись у армянских монахов в Ахтамаре. Одним из этих детей был Исмаил, будущий основатель шахской династии Сефевидов в Персии.

Во время правления Якуба ухудшилось положение последних остатков армянского феодализма. Усилились гонения и насильственная апостасия, земли армянских феодалов были конфискованы и в ходе XV века армянская феодальная система потеряла всю свою политическую силу. Несмотря на упорное сопротивления, многие феодалы ради сохранения своих имущественных прав, в конце концов сдавались и принимали ислам. С другой стороны, те, кто ценою больших материальных жертв пытались сохранить свои владения, постепенно снизились до состояния мелких собственников либо же вовсе были изгнаны из рядов феодалов землевладельцев и переместились в сферу торговли и коммерции. Кроме того, поскольку монашеское землевладение было терпимо, многие из последних представителей армянских феодальных семей, чтобы сохранить последние остатки своей власти, «жертвовали» своё имущество монастырям и принимали монашеские обеты, пытаясь отстоять права на свою собственность и чтобы сохранить доминирующую позицию по отношению к армянскому рабочему классу. Горстка малых дворян или ветвей больших домов, такие как князья Хачена, сохранили свои владения в горах Карабаха и Сюника. Одновременно ряд курдских племен из Персии и Сирии переселились в Армению вдобавок к уже прибывшим в регион ранее соотечественникам. По сообщению армянских источников, во времена правления Якуба христианам запрещалось использовать седла или звонить в колокола, и они должны были носить белый пояс как знак идентификации.

Якуб умер в 1490 году. После двух лет междоусобиц, внук Узун-Хасана Рустам взял власть в свои руки и правил в течение последующих пяти лет . В 1497 он был убит возле Джульфы соперниками из рода Ак-Коюнлу. В следующем году, власть удалось захватить другому внуку Узун-Хасана, Алванду. Но в 1499, царство было разделено на две части — Алванд получил Армению и Ширван а его брата Мухаммад, северную Месопотамию и Ирак. Династия Ак-Коюнлу была свергнута Сефевидами в самом начале XVI века, их владения, в том числе и Армения перешли к последним.

Несмотря на экономические трудности, в период владычества Ак-Коюнлу в стране был восстановлен порядок, и мир вернулся в Армению, что позволило населению восстановиться перед новым раундом войн на этот раз между Сефевидами и Османами.

См. также 
 Сефевиды
 Кара-Коюнлу
 Правители Ак-Коюнлу

Примечания

Литература 
 А. Мюллер. История ислама. — : Астрель, 2004. — Т. 3—4.
 
 Bosworth, Clifford. The New Islamic Dynasties. — 1996.
 Morby, John. Oxford Dynasties of the World. — 2002.
 Амброджо Контарини. Путешествие в Персию

Ссылки 

 История Ак-Коюнлу
 

 
История Ирака
Государства в истории Азербайджана
Государства в истории Турции
Государства в истории Ирана
История Армении